Vama ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Vama (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Vama (Satu Mare), Gemeinde im Kreis Satu Mare
 Vama (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava